Vijay Sharma ist der Name folgender Personen:

* Vijay Sharma (Schauspieler), indischer Schauspieler und Filmregisseur 
 Vijay Sharma (Maler) (* 1962), indischer Maler